Pipinsburg bezeichnet:

 eine Befestigung bei Förste im Harz, siehe Pipinsburg (Osterode)
 eine Befestigung am Nordufer der „Sieverner Aue“ nördlich von Sievern in Niedersachsen, siehe Pipinsburg (Sievern)